Раевский, Михаил Николаевич:
 Раевский, Михаил Николаевич (1841—1893) — русский военачальник, генерал-майор, создатель дворца Карасан, президент Императорского общества садоводства.
 Раевский, Михаил Фёдорович (1811—1884) — протоиерей Русской православной церкви в Вене, писатель, панславист.